Граф Ну́лин — название нескольких произведений:
 «Граф Нулин» — шуточная поэма, написанная Пушкиным во время ссылки в Михайловском (1825). Её интерпретации:
 «Граф Нулин» — балет Бориса Асафьева (1940—1941).
 «Граф Нулин» — фильм-балет Владимира Варковицкого на музыку Бориса Асафьева (СССР, 1959).